Gonibregmatidae är en familj av mångfotingar. Gonibregmatidae ingår i ordningen jordkrypare, klassen enkelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Gonibregmatidae 11 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Jordkrypare
Gonibregmatidae